Валерий Михайлович Ермоленко () — советский и украинский энтомолог, гименоптеролог, крупный специалист по пилильщикам (Hymenoptera, Symphyta), доктор биологических наук, работал в Отделе общей и прикладной энтомологии Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена Национальной Академии Наук Украины (г. Киев).

Биография 
Родился 25 июня 1920 года.
 В 1944—1959 годах был сотрудником кафедры зоологии беспозвоночных Университета им. Т. Шевченко (зав. кафедрой А. П. Маркевич)
 В 1959—2004 годах работал в Отделе общей и прикладной энтомологии Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена Национальной Академии Наук Украины (г. Киев)

Умер 25 июля 2006 года в Киеве.

Виды насекомых, описанные В. М. Ермоленко 
 Pseudoxiphydria markewitschi Ermolenko, 1960

Память 
 Kuriloagenia ermolenkoi

Основные работы 
 Гусев В. Г., Ермоленко В. М., Свищук В. В., Шмиговський К. А. — Атлас комах Украіни. К., «Радянська Школа», 1962, 224 с.
 М. А. Воинственский, В. М. Ермоленко В объективе — живая природа. Изд. «Наукова думка». Киев — 1970.
 Ермоленко В. М. — Атлас насекомых — вредителей полевых культур. — Киев: «Урожай», 1984, 126 с.
 Ермоленко В. М. — К фауне рогохвостов и пилильщиков (Hymenoptera, Symphyta) Крыма. / Таксономия и зоогеография насекомых. Сборник научных трудов. Ред. В. Г. Долин, Е. Н. Савченко. К., «Наукова Думка», 1984, с. 47-56
 Ермоленко В. М. — Семейство настоящие пилильщики, или Тентрединиды -Tenthredinidae. / Определитель вредных и полезных насекомых и клещей плодовых и ягодных культур в СССР. Сост. Л. М. Копанева. Л., «Колос», 1984, 288 с.
 Зерова М. Д., Дьякончук Л. А., Ермоленко В. М. — Насекомые-галлообразователи культурных и дикорастущих растений европейской части СССР. Перепончатокрылые. — Киев: «Наукова думка». — 1988. — 160 с.
 Коломоец Т. П., Мамаев Б. М., Зерова М. Д., Нарчук Э. П., Ермоленко В. М., Дьякончук Л. А. — Насекомые-галлообразователи культурных и дикорастущих растений европейской части СССР. Двукрылые.- Киев: «Наукова думка». — 1989.- 167 с.
 Зерова М. Д., Мамонтова В. А., Ермоленко В. М., Дьякончук Л. А. — Насекомые-галлообразователи культурных и дикорастущих растений европейской части СССР. Равнокрылые, чешуекрылые, полужесткокрылые.- К., «Наукова думка».- 1991.- 343 с.

Литература 
 Фурсов В. Н., Котенко А. Г. Валерий Михайлович Ермоленко — 90 лет со дня рождения. // Український ентомологічний журнал, Київ. — 2012. — червень, № 1(4). — C.66-83.
 Фурсов В. Н., Котенко А. Г. Памяти украинского энтомолога В. М. Ермоленко. // Вестник зоологии (Киев). — 2012. — том 46, № 4, июль-август. — C.381-382.
 Павлусенко И. Н. Типовые экземпляры видов сидячебрюхих перепончатокрылых (Hymenoptera, Symphyta), описанных В. М. Ермоленко, хранящиеся в коллекции института зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины (Киев) // Энтомологическое обозрение.- 2009. — т.88, № 1. — С.150-156.
 Pavlusenko I. N. Type specimens of the Hymenoptera, Symphyta species described by V. M. Ermolenko in the collection of I. I. Schmalhausen Institute of Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine. // Entomologicheskoe Obozrenie. — 2009. — vol.88, N 1. — P.150-156.

Ссылки 
 Фурсов В. М. Валерий Михайлович Єрмоленко (1920—2006) // Країна знань. — Київ, 2012. — №. 4. — С.53-54.
 Fursov V. N. Ukrainian entomоlogist Valeriy Mikhailovich Ermolenko (1920—2006) // Journal «Kraina Znaniy» («Country of Knowledge», Kyiv). — 2012. — №. 4. — P.53-54. (in Ukrainian)

Видео (воспоминания коллег) 
  Памяти Украинского Энтомолога Валерия Михайловича Ермоленко. Энтомолог Виктор Николаевич Фурсов (г. Киев) зачитывает воспоминания коллег о украинском энтомологе Валерии Михайловиче Ермоленко (запрос по ключевым словам, Ермоленко Валерий Воспоминания) на Видеоканале Виктора Фурсова на Youtube

Энтомологи СССР
Энтомологи Украины
Гименоптерологи
Энтомологи по алфавиту
Энтомологи XX века